

Film en televisie 
 Obsessed (film uit 1977), een Amerikaanse pornografische film uit 1977
 Obsessed (film uit 1987), een Canadese dramafilm uit 1987
 Obsessed (film uit 1992), een Amerikaanse televisiefilm uit 1992 met Shannen Doherty
 Obsessed (film uit 2002), een Amerikaanse televisiefilm uit 2002 met Jenna Elfman
 Obsessed (film uit 2009), een Amerikaanse psychologische thriller uit 2009 met Beyoncé
 Obsessed (film uit 2014), een Zuid-Koreaanse erotische thriller uit 2014
 Obsessed (televisieserie), een Amerikaanse documentaireserie uit 2009–2010

Muziek 
 Obsessed (nummer), een nummer uit 2009 van de Amerikaanse zangeres Mariah Carey
 Obsessed (album), een album uit 2016 van het Amerikaanse popcountryduo Dan + Shay
 The Obsessed (band), een Amerikaanse heavymetalband
 The Obsessed (album), hun eerste album, uit 1990

Literatuur 
 Obsessed (roman), een thriller-roman uit 2005 van de Nederlands-Amerikaanse auteur Ted Dekker

Zie ook 
 Obsession (doorverwijspagina)